Pinne – organi di  locomozione di molte specie animali acquatiche
 Pinne – attrezzi per facilitare la mobilità dell'uomo in acqua
 Pinne – parti posteriori della carrozzeria automobilistica
 Pinne – città polacca, nota fino al 1945 come Pniewy (Grande Polonia)
 Pinne – vulcano sommerso dei Campi Flegrei del Mar di Sicilia